Хрещатое — название ряда населённых пунктов:

 Хрещатое — село в Калачеевском районе Воронежской области России.
 Хрещатое —  село в Решетиловском районе Полтавской области Украины.

См. также 
 Крещатое